Prins Amedeo av Belgien, ärkehertig av Habsburg-Este, Amedeo Marie Joseph Carl Pierre Philippe Paola Marcus d'Aviano, född den 21 februari 1986 i Bryssel, är belgisk prins, och gör anspråk på att vara kejserlig prins av Österrike, kunglig prins av Ungern och Böhmen och arvinge av den hertigliga familjen Modena.

Familj 
Amedeo är född på Cliniques universitaires Saint-Luc i Woluwe-St-Lambert i Belgien. Han är äldsta barnet till prinsessan Astrid av Belgien och prins Lorenz av Belgien; han är också det första barnbarnet till kung Albert II av Belgien och drottning Paola av Belgien. Alla hans förfäder härstammar från kungliga eller högadliga familjer i Belgien, Österrike, Sverige och Italien. 

Amedeo och hans syskon gavs titeln ”prins(essa) av Belgien”  av kung Baudouin I av Belgien den 2 december 1991.

Den 15 februari 2014 offentliggjordes prins Amedeos förlovning med Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein. Paret gifte sig den 5 juli 2014 i Santa Maria-kyrkan i Rom i Italien.

28 juli 2015 bekräftade det belgiska hovet att prins Amedeo lämnat den belgiska tronföljden, där han innehade plats 6. Detta skedde eftersom han inte hade bett sin morbror kung Philippe om samtycke innan han gifte sig 5 juli 2014. Den 20 september 2015 bad han om samtycke i efterhand, vilket han erhöll 12 november 2015. Prins Amedeo återfick därmed sin tidigare plats i tronföljden.

Utbildning 
Han gick först på grundskola för barn mellan 5 och 11 år, men större delen av hans undervisning försiggick på jesuitskolan Sint-Jan Berchmanscollege (som grundades 1604, och är mycket populär bland belgiska aristokrater) i Bryssel.

Han läste också på Sevenoaks School i Kent i England mellan 2001 och 2004. Efter att ha avslutat sina studier på Sevenoaks, tillbringade han ett år på Koninklijke Militaire School / École Royale Militaire i Belgien. I september 2005 började han studera på London School of Economics där han tog sin examen 2008.

Titlar 
 21 februari 1986 – 2 december 1991: Hans kejserliga och kungliga höghet ärkehertig Amedeo av Österrike-Este, kejserlig prins av Österrike, kunglig prins av Ungern och Böhmen, prins av Modena
 2 december 1991 - : Hans kejserliga och kungliga höghet prins Amedeo av Belgien, ärkehertig av Österrike-Este, kejserlig prins av Österrike, prins av Ungern och Böhmen, prins av Modena.

Antavla

Källor

Externa länkar 

Belgiska prinsar
Huset Habsburg-Este
Födda 1986
Levande personer
Män
Personer från Bryssel
Alumner från London School of Economics